Gjörwell har burits av flera personer, bland andra

 Birgitta Lovisa Gjörwell, dotter till Carl Christoffer Gjörwell den äldre, mor till Carl Jonas Love Almqvist
Carl Christoffer Gjörwell den äldre (1731–1811), publicist
Carl Christoffer Gjörwell den yngre (1766–1837), arkitekt

Se även
 Gjörwellsgatan, Stockholm 

Svenska efternamn